Mitrofanow () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Walentinowitsch Mitrofanow (* 1962), russischer Politiker
 Ilja Georgijewitsch Mitrofanow (1948–1994), russischer Schriftsteller der Roma-Literatur 
 Leopold Adamowitsch Mitrofanow (1932–1992), russischer Studienkomponist im Schach
 Michail Wiktorowitsch Mitrofanow (* 1977), russischer Rugbyspieler
 Miroslaw Borisowitsch Mitrofanow (* 1966), lettischer Journalist und Politiker
 Pawel Iljitsch Mitrofanow (1857–1920), russischer Embryologe
 Sergei Petrowitsch Mitrofanow (1915–2003), russischer Wissenschaftler auf dem Gebiet der Optik und Spektroskopie
 Wassili Andrejewitsch Mitrofanow (1899–1970), sowjetischer General der Panzertruppen

Siehe auch:
 Mitrofanowa